El término episcopal puede hacer referencia a:
 El título y la función de un obispo.
 La Iglesia Episcopal en los Estados Unidos.

Enlaces externos